Feketeerdő – magyarországi község
Feketeerdő – erdélyi falu
Fekete-erdő – németországi hegyvidék
Fekete-erdő torta -  egy tejszínes tortafajta, amely az 1930-as évektől kezdve terjedt el, elsősorban Németországban.